Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-136 (1917)
 UB-136

Вторая мировая война 
 U-136 (1941)